Antille ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Antille (1883–1954), argentinischer Politiker
 Charles-Albert Antille (* 1944), Schweizer Politiker
 Emmanuelle Antille (* 1972), Schweizer Künstlerin 

 Rosemarie Antille (* 1949), Schweizer Politikerin

Siehe auch:
 Antillen (Begriffsklärung)